Die Bezeichnung Seeschwein steht für:

 einen Beinamen des Dugong
 die Gattung Scotoplanes aus der Familie Elpidiidae der Seegurken